Bayındır (orthographe turque) ou Bayindir peut désigner

 Bayındır une tribu Oghouze.

Toponymes 
 Bayındır des rivières de Turquie.

 Bayındır ville et district de la province d'İzmir en Turquie.
 Bayındır et Yeni Bayındır (« Bayındır neuf ») sont deux localités dans le district urbain de Mamak de la province d'Ankara.
  village dans le district de Çamlıdere de la province d'Ankara.
  village dans le district de Tutak de la province d'Ağrı 
 ] village dans le district de Nazilli de la province d'Aydın 
 Bayındır village dans le district de Yeşilova de la province de Burdur 
  village dans le district de Çerkeş de la province de Çankırı 
  village dans le district de Bulancak de la province de Giresun 
  village dans le district d'Elmalı de la province d'Antalya

Homonymie de toponyme